El Cartel de los Sapos es un título que puede corresponder a:
 El Cartel de los Sapos (libro), libro escrito por el exnarcotraficante colombiano Andrés López López;
 El Cartel de los Sapos (serie de televisión) conocida como El Cartel, serie de televisión colombiana de dos temporadas (2008 y 2010) basada en el libro anterior;
 El Cartel de los Sapos (película), película colombiana (2011) basada en el libro homónimo.
 El Cartel de los Sapos: el origen, serie de televisión colombiana del 2021 basada en el libro homónimo, distribuida por Netflix.